Glauberyt – minerał z gromady siarczanów
 Glauberyt – kryptonim pistoletu maszynowego PM-84